Castle kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter H. J. Castle
 Hempstead Castle

Robotskapade auktorsförkortningar